Оккупация территории Югославии Венгрией — венгерский захват с последующим присоединением к Венгрии части территории Королевства Югославия, а именно: Бачки, Бараньи, Меджимурья и Прекмурья. Состоялся во время Второй мировой войны, продолжался с 1941 по 1944.

Предпосылки 

После завершения Первой мировой войны на Парижской мирной конференции государства Антанты учитывая распад Австро-Венгрии подписали с Венгрией Трианонский договор, который, среди прочего, определял границу между Венгрией и новообразованным Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев (переименованным на Королевство Югославия в 1929 году). Договор разделил ранее управляемые Венгрией области Банат, Бачка и Баранья между Венгрией, КСХС и Румынией и передал Меджимурский край и около двух третей области Прекмурье от Венгрии к КСХС. В районах, которые вошли в КСХС, осталось значительное количество венгров и фольксдойчев. В промежутке с 1918 по 1924 года в Венгрию с территорий, переданных в Югославию, было депортировано 44 903 венгров (в том числе 8 511 государственных служащих), в то самое время югославское правительство переселило в Бачку и Баранью около 10 000 югославских военных поселенцев, так называемых «салоникских добровольцев» (), преимущественно сербов. В межвоенный период Венгрия ратовала за пересмотр установленных Трианонским договором границ, а отношения между двумя странами оставались сложными. 22 августа 1938 года Чехословакия, Румыния и Югославия согласились на пересмотр Трианона, что позволило Венгрии перевооружиться.

История 

Все эти территории находились до 1920 года под венгерским правлением и были переданы Югославии в рамках послевоенного Трианонского договора. Сейчас они входят в состав нескольких государств: югославская Бачка теперь является частью Воеводины, которая в свою очередь является автономным краем независимой Сербии, югославские Баранья и Меджимурье входят в состав современной Хорватии, а югославское Прекмурье принадлежит нынешней Словении.

Оккупация началась 11 апреля 1941 года, когда 80-тысячная венгерская армия перешла югославскую границу в поддержку вторжения в Югославию государств Оси во главе с Германией, которое началось пятью днями ранее. В Воеводине сербские нерегулярные формирования четников совершили некоторое сопротивление венгерским войскам, но во время этого уже была сломана оборона Югославской королевской армии. Венгерским войскам косвенно способствовали местные фольксдойчи — немецкое меньшинство в Югославии, которое создало ополчение и разоружило около 90 000 югославских военнослужащих. Несмотря на исключительно спорадическое сопротивление венгерские войска в ходе этих начальных военных действий убили много мирных жителей, в том числе некоторых «фольксдойче». Правительство новообразованного марионеточного государства Оси Независимого государства Хорватия вскоре согласилось с венгерской аннексией Меджимурья, что обеспокоило хорватское население этой области.

Оккупационная власть сразу же поделила население Бачки и Бараньи на тех, которые жили в этих краях, когда они в последний раз были под венгерским правлением в 1920 году, и на преимущественно сербских поселенцев, которые прибыли сюда, когда эти районы стали частью Югославии. Учёный-эксперт в области международного права, профессор Рафаэль Лемкин, который ввёл в употребление слово «геноцид» для обозначения «уничтожения нации или этнической группы», описывал политику, которую проводила венгерская власть на оккупированных территориях, как «геноцидарную». Лемкин утверждал, что «геноцидарная» политика — это такая, которая направлена на уничтожение политического, социального, культурного, религиозного и экономического существования и языка людей, которые живут на оккупированных территориях. Венгерские оккупанты начали сгонять тысячи местных сербов в концлагеря и выселяли их в Независимое государство Хорватия, оккупированную Италией Черногорию и оккупированную немцами Сербию. В конце концов, десятки тысяч сербов были депортированы с оккупированных территорий. Вслед за этим началось осуществление политики мадьяризации политической, общественной и экономической жизни на оккупированных территориях, которая включала переселение венгров и секеев с других частей Венгрии. Мадьяризация не коснулась фольксдойчев, которые под венгерским правлением получили особый статус, а в Прекмурье венгерские власти была более снисходительны к этническим словенцам.

Мелкий вооружённый отпор венгерским оккупантам начался во второй половине 1941 года в ответ на жестокие меры, включающие и массовые казни, изгнания и интернирования. Беспорядки в основном были сосредоточены в этнически-сербской местности южной Бачки — районе Шайкашка, где венгерские войска отомстили за свои потери. В августе 1941 года управление «Отвоёванными южными территориями» () взяла на себя гражданская администрация, и в декабре они были официально присоединены у Венгрии. В феврале 1942 года венгерские военные провели рейды, во время которых уничтожили более 3 300 лиц, по большей части сербов и евреев.

В марте 1944 года, когда Венгрия поняла, что она на стороне тех, кто проиграет войну, она принялась вести переговоры с союзниками, Германия в ходе операции «Маргарет» перебрала на себя власть в Венгрии, в том числе и на её присоединённых территориях. Евреев, оставшихся на оккупированных территориях, собрали и отвезли в концентрационные лагеря, что привело к гибели 85 процентов евреев на оккупированных землях. Перед своим отходом из Балкан в условиях наступления советских войск немцы эвакуировали из Бачки и Бараньи в Австрию от 60 до 70 тыс. фольксдойче. Когда Красная армия оттеснила немцев из Бачки и Бараньи в конце 1944 года, над этими областями был восстановлен югославский контроль. Меджимурье и Прекмурье остались оккупированными до последних недель войны.

Демография 
Последняя перед оккупацией югославская перепись была проведена в 1931 году. Эта перепись как первичный критерий использовала язык и скорее подсчитывала всех носителей сербохорватского языка как одну группу, нежели выделяла в отдельные группы сербов, хорватов, боснийских мусульман, македонцев и черногорцев. Для определения во время переписи 1931 году приблизительной численности сербов и хорватов учёные использовали сопоставление данных о религиозной принадлежности м лингвистическими данными путём зачисления в хорватов тех, кто исповедует римско-католическую веру.

По данным переписи 1931 года на территории Бачки и Бараньи вместе проживало 837 742 человека. Среди них было от 275 014 до 283 114 венгров и от 185 458 до 194 908 «фольксдойче». Таким образом, венгры составляли около трети населения этих территорий, а «фольксдойче» насчитывалось чуть меньше четверти. По словам историка доктора Кристиана Унгваря, перепись 1931 года показала, что население Бачки и Бараньи включало 150 301 сербов и 3 099 хорватов. Это соответствует около 18 процентам сербского населения. Эти цифры значительно отличаются от предоставленной профессором Йозо Томашевичем численности объединённого сербо-хорватского населения, которое составляло 305 917 лиц, а это соответствовало 36,5 процентам населения. Числовые данные переписи 1931 года для Меджимурья и Прекмурья свидетельствуют, что всё население было 193 640 лиц, с которых 101 467 (52,2 процента) составляли хорваты, 75 064 (38,7 процента) были словенцами и 15 308 (8 процентов) были венграми.

Деление 

Перед войной как Бачка, так и Баранья были частями Дунайской бановины Югославии. Меджимурье входило в Хорватскую бановину, а Прекмурье было в составе Дравской бановины. После вторжения венгерские власти разделили оккупированные территории между округами (комитатами), к которым относили эти земли согласно административному делению, существовавшему до 1920 года, когда эти края принадлежали Королевству Венгрия. Такими комитатами были Бач-Бодрог, Баранья, Зала и Ваш. Чиновников на этих территориях не столько выбирали, сколько назначали. Комитаты дальше делились на районы, а власть вернула многим районам, городам и посёлкам названия, которые использовались до 1920 года, а в некоторых случаях — названия, которые не имели никакого исторического прецедента. Некоторые примеры такого переименования по каждому уезда приведены ниже:

Комитат Бач-Бодрог:

Комитат Баранья:

Комитат Ваш:

Комитат Зала:

См. также 
 Оккупация Венгрией Закарпатской Украины (1939)
 Раздел территории Югославии странами оси

Примечания

Литература

Ссылки 
 Захват гитлеровской Германией Греции и Югославии .

Югославия во время Второй мировой войны
Словения во время Второй мировой войны
Венгрия во Второй мировой войне
Хорватия во время Второй мировой войны
Венгерские военные преступления
Оккупация
Вооружённые силы Венгрии во Второй мировой войне
История Югославии
Изменение территории Венгрии
Изменение территории Югославии